Лодај има више значења:
 Лодај (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Лодај (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Лодај (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Лодај (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Лодај (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо